

Patronyme 

 Armen Godel (1941-), comédien, metteur en scène et écrivain suisse ;
 Gaston Godel (1914-2004), athlète suisse ;
 Georges Godel (1952-), personnalité politique suisse ;
 Kurt Gödel (1906–1978), logicien et mathématicien austro-américain ;
 Roger Godel (1898-1961), médecin cardiologue, philosophe et spiritualiste français ;
 Roland Godel (1958-), auteur suisse pour la jeunesse ;
 Vahé Godel (1931-), poète et un écrivain suisse.
 Laurent Godel (1972-), éducateur-psychopraticien ACP

Astronomie 
 (3366) Gödel, astéroïde.

Informatique théorique 
 Gödel, prix annuel décerné pour des travaux remarquables d'informatique théorique.